Timanthes steht für:

 Timanthes (Maler), griechischer Maler
 Timanthes (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung